Dobriceni se poate referi la:

Dobriceni, Olt
Dobriceni, Vâlcea

Vezi și 
 Dobrin (dezambiguizare)
 Dobrițoiu (dezambiguizare)